Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1979/80 war die 28. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Bergmann-Borsig Berlin sicherte sich ungeschlagen und mit einem Punkt Vorsprung auf die BSG EAB 47 Berlin nach 1977 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach 20-jähriger Zugehörigkeit Fortuna Biesdorf und nach zwei Spielzeiten die SG Friedrichshagen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Bezirksliganeuling SG Dynamo Lichtenberg aus der Staffel A und nach vierjähriger Abwesenheit die BSG Außenhandel Berlin aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Rotation Berlin und aus der Nachwuchsoberliga der 1. FC Union Berlin mit seiner Zweitvertretung dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1979/80